Herm ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Herm (Insel), die kleinste der bewohnten Kanalinseln
 Herm (Landes), Gemeinde im französischen Département Landes
 L’Herm, Gemeinde im französischen Département Ariège
 Schloss L’Herm im französischen Département Dordogne

Herm ist der Familienname folgender Personen:
 Dietrich Herm (1933–2021), deutscher Geologe und Paläontologe
 Gerhard Herm (1931–2014), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Günter Herm (* 1928), deutscher Politiker (SED), Sohn von Max Herm
 Heinrich Herm (1882–1948), deutscher Jurist und Schriftsteller französischer Herkunft
 Jannik Herm (* 1991), deutscher Eishockeyspieler
 Klaus Herm (1925–2014), deutscher Schauspieler
 Mark Herm (* 1985), US-amerikanischer Pokerspieler
 Max Herm (1899–1982), deutscher Politiker (KPD/SED), Oberbürgermeister von Brandenburg an der Havel
 Mia Herm (* 1982), Deutschrapperin, siehe Dee Ex
 Minna Herm (1906–1993), deutsche Arbeiterin und antifaschistische Widerstandskämpferin